Chaeryŏng kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Chaeryŏng-ŭp, kommunhuvudort, Södra Hwanghae, 
 Chaeryŏng-gun, kommun, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar